Benden steht für:
 das Kloster Benden im Ortsteil Heide der Stadt Brühl im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 einen historischen Wohnplatz der Ortsgemeinde Rheinbreitbach im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, siehe Breitbach (Rhein)
 historische Flurbezeichnung im Rheinland für eine Feuchtwiese